Гипотеза Малера — гипотеза метрической теории классификации чисел о величине «меры трансцендентности» почти всех чисел. Была сформулирована К. Малером в 1932 г. Доказана В. Г. Спринджуком в 1965 г.

Формулировка 
Рассмотрим приближения нуля значениями целочисленных полиномов  при значениях
аргумента , являющимися действительными или комплексными числами и при фиксированных . Назовем высотой полинома величину  и предположим, что она возрастает. Обозначим . Здесь минимум берется по всем целочисленным полиномам  степени не более , высоты не более  и с условием . Обозначим . Пусть  — трансцендентное число. Введем обозначения:  — для вещественных чисел,  — для комплексных чисел, , где , , где .

Гипотеза Малера утверждает, что , .

Доказательство 
Доказательство есть в статье.

Примечания

Литература 
 

Теория чисел
Доказанные математические гипотезы